Черноевич — фамилия.
 Черноевичи — династия господарей княжества Зеты с 1451 года по 1496 год.

Персоналии 
 Анна Черноевич (в браке Муравьёва-Апостол; 1770—1810) — жена писателя И. М. Муравьёва.
 Арсений III Черноевич (1633—1706) — патриарх сербский с 1674 по 1690 год.
 Георгий IV Черноевич (?—1514) — правитель княжества Зета.
 Иван I Черноевич (?—1490) — господарь княжества Зета в 1465—1490 годах из династии Черноевичей.
 Радич Черноевич (ум. 1396) — сербский феодал, владевший землями в княжестве Зета (современная Черногория). 
 Станко Черноевич (1457—1530) — османский правитель (санджакбей) Черногории.
 Стефан I Черноевич (ум. 1465) — правитель княжества Зета из династии Черноевичей.
 Стефан II Черноевич (1469—1499) — правитель княжества Зета.

См. также 
 Жабляк Черноевича — средневековый город и крепость в Черногории на Скадарском озере на скале вблизи устья реки Морача.